«Путешествие к центру ТАРДИС» — десятая (если считать с 1) серия седьмого сезона британского фантастического сериала «Доктор Кто», пятая серия второй половины сезона. Премьера серии состоялась 27 апреля 2013 года на канале BBC One.

Сюжет 
Космический корабль сборщиков космического мусора притягивает ТАРДИС на борт, расплавляя её системы. Когда Доктор выводит команду наружу, он понимает, что Клара всё ещё заперта в его неисправном корабле и за ней гонится опасная группа бессердечных монстров. Доктор объявляет, что есть только 30 минут, чтобы найти Клару и спасти ТАРДИС от самоуничтожения.

Связь с другими сериями 
 Когда один из сборщиков космического мусора разбирал консоль ТАРДИС, были слышны голоса предыдущих спутников Доктора.

Трансляция и рейтинги 
Премьера серии состоялась 27 апреля 2013 года на канале BBC One, количество зрителей составило 4,9 миллиона

Критика

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 http://www.tvguide.com/News/Weekend-Playlist-Good-Wife-1064611.aspx

Эпизоды с Одиннадцатым Доктором